Бла́гов — русская фамилия; женская форма Благова.

Известные носители 

 
 
 Благов, Виктор Дмитриевич (1936—2019) — советский проектировщик космических кораблей.
 Благов, Николай Николаевич (1931—1992) — русский советский поэт и журналист.
 Благов, Павел Степанович (1917—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.
 
 

 Благова, Галина Фёдоровна (1927—2013) — российский учёный-востоковед, тюрколог.
 Благова, Людмила Гаязовна (1959—2021) — российская актриса кукольного театра.
 Благова, Ивана (более известна как Ваня; род. 1977) — болгарская поп-фолк-певица.